een papierformaat (zie aldaar)
Audi A7, een personenauto
een verkeersweg:
A7 (België)
A7 (Bulgarije)
A7 (Cyprus)
A7 (Duitsland), zie Bundesautobahn 7
A7 (Frankrijk)
A7 (Griekenland)
A7 (Groot-Brittannië)
A7 (Italië)
A7 (Ivoorkust)
A7 (Kroatië)
A7 (Letland)
A7 (Litouwen)
A7 (Luxemburg)
A7 (Marokko)
A7 (Nederland), zie Rijksweg 7
A7 (Noord-Ierland)
A7 (Oostenrijk), zie Mühlkreis Autobahn
A7 (Portugal)
A-7 (Spanje)
AP-7 (Spanje)
A7 (Zwitserland)